Брендан Гайнс (; 1976) — американський актор, кінорежисер та музикант.
 Вейн Гайнс (; 1969) — німецько-канадський хокеїст, нападник.
 Гордон Гайнс (; 1966) — канадський хокеїст, захисник.
 Ґреґорі Гайнс (; 1946—2003) — американський танцюрист, актор, співак і хореограф.
 Дейв Гайнс (; 1951) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джесіка Гайнс (; 1972) — англійська акторка та сценарист.
 Шеріл Гайнс (; 1965) — американська акторка.
 Шон Гайнс (; 1973) — канадський хокеїст, захисник.

Англійські прізвища